Bradford Bulls RLFC, club de rugbi lliga anglès de la ciutat de Bradford, West Yorkshire 
 Chicago Bulls, franquícia de l'NBA amb seu a Chicago, Illinois
 Vodacom Blue Bulls, equip professional de rugbi a 15 de Pretòria, Sud-àfrica